Санатрук — ім'я іранського походження. Наразі відомо декілька історичних персон з цим іменем, а саме:

 Санатрук — цар Парфії з династії Аршакідів. Правив у 77-70 до н.е.
 Санатрук (?-338) — маскутський правитель IV століття
 Санатрук I — правитель Хатри у 138–176/177.
 Санатрук II — останній правитель Хатри, що правив приблизно в 200–240.
 Санатрук I Вірменський (?-близько 110) — цар Вірменії (прибл. 75 — прибл. 110).